

Persone

Politici
John Morris, barone Morris di Aberavon (n. 1931), politico britannico
John Morris (n. 1936), senatore australiano
John Patrick Morris (1894-1962), politico britannico della circoscrizione elettorale di Salford North, 1931-1945

Sportivi 
John Morris (giocatore di cricket) (n. 1964), giocatore di cricket britannico
John Morris (giocatore di curling) (n. 1978), giocatore di curling canadese
John Morris (esterno) (n. 1961), giocatore di baseball, attivo 1986-1992
John Morris (lanciatore) (n. 1941), lanciatore professionista di baseball
John Morris (lega rugby) (n. 1980), giocatore australiano della lega di rugby
Jack Morris (n. 1955), lanciatore di baseball (nato John Morris)
John Morris (pilota automobilistico) (n. 1944), pilota automobilistico britannico
John Morris (calciatore neozelandese) (n. 1950), calciatore internazionale della Nuova Zelanda
John Morris (calciatore gallese) (1873-1914), calciatore internazionale del Chirk F.C. e Galles
John Morris (boccista), giocatore di bowls per la Nuova Zelanda
John Morris (allenatore di tennis) (n. 1982), allenatore di tennis nato britannico

Arte e cultura
John Morris (musicista) (attivo negli anni 1870), suonatore irlandese di cornamusa (uilleann pipes)
John Morris (storico) (1913-1977), storico britannico
John G. Morris (1916-2017), esperto editoriale di fotografia
John Morris (compositore) (1926-2018), compositore spesso impiegato da Mel Brooks
John Meirion Morris (n. 1936), scultore gallese
John Morris (attore) (n. 1984), attore nei film di Toy Story
John Morris (sceneggiatore), sceneggiatore, produttore e regista

Religione 
John Brande Morris (1812-1886), teologo anglicano britannico, poi presbitero cattolico
John Morris (gesuita) (1826-1893), gesuita e storiografo britannico
John Baptist Morris (1866-1946), prelato statunitense della Chiesa cattolica
John Hughes Morris (1870-1953), ministro presbiteriano britannico, editore e scrittore
John D. Morris (n. 1946), creazionista cristiano

Altri
John Morris (geologo) (1810-1886), geologo
John Morris (pirata), bucaniere britannico
John W. Morris (n. 1921), generale dell'esercito statunitense
John Morris, barone Morris di Borth-y-Gest (1896-1979), lord inglese
John Morris (industriale) (1745-1819), industriale gallese
John Morris (medaglia d'onore) (n. 1855), militare statunitense che ha ricevuto la medaglia d'onore
John Albert Morris (1836-1895), imprenditore statunitense
John McLean Morris (1911-1993), ginecologo statunitense

Altro 
John Morris, personaggio di fantasia della serie di videogiochi Castlevania